Osiris Serverless Portal System («бессерверная портальная система Osiris», сокращенно Osiris sps или Osiris) — бесплатная программа для создания и просмотра веб-порталов, распространяемых посредством P2P и независимых от централизованных серверов.

Описание 
Программа позволяет создавать и получать доступ к веб-порталам. Если пользователь создает P2P портал, то он будет доступен через Osiris, подобно тому как файл доступен через eMule или uTorrent. Все содержимое необходимое для навигации, реплицируются на каждый компьютер. В качестве хранилища базы данных используется SQLite. Для доступа к порталу нужна ссылка-приглашение (invite link) или файл импорта .osiris.

История 
В настоящее время команда состоит из двух разработчиков (Clodo и Berserker), двух сотрудников (DanielZ и Rei.Andrea) и группы сторонних бета-тестеров.

Начиная с версии 0.12, Osiris стал кроссплатформенным, это стало возможным благодаря миграции от Visual Studio к библиотеке WxWidgets.

Основные особенности 
 Используется P2P-инфраструктура (на базе Kademlia)
 Экономное использование ресурсов: с увеличением пользователей портала снижается нагрузка на каждый узел сети, распределяясь между всеми узлами сети.
 Обладает полнотекстовым поисковым механизмом, который позволяет осуществлять поиск по содержанию портала.

Веб-шлюз Isis 
Isis является веб-шлюзом для порталов распространяемых с помощью программы Osiris. Написан на PHP5. С помощью Isis можно просматривать веб-порталы в режиме только для чтения без установки программы Osiris на компьютер.

См. также 
 ZeroNet

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Исходный код

Системы управления содержанием
Приложения, использующие WxWidgets